Chiesa di San Vincenzo Ferrer – edificio religioso ad Atessa
 Chiesa di San Vincenzo Ferreri – edificio religioso a Ragusa
 Chiesa di San Vincenzo Ferrer – edificio religioso a San Vincenzo
 Chiesa di San Vincenzo Ferrer – edificio religioso a Siligo
 Chiesa di San Vincenzo Ferreri – edificio religioso a Vietri sul Mare, nella frazione di Dragonea

 Chiesa dell'Immacolata e San Vincenzo – edificio religioso a Napoli
 Chiesa dei Santi Giovenale e Vincenzo Ferreri – edificio religioso a Rieti

Pagine correlate 
 Chiesa di San Vincenzo